Деша

Топоним
 Деша — округ, расположенный в штате Арканзас, США.

Фамилия
 Деша, Джозеф — американский политик, губернатор штата Кентукки.